Ла Родиљера има више значења:

 Ла Родиљера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Родиљера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику